Simi (eiland), een Grieks eiland
Simi, een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel